Parker Solar Probe, een ruimtesonde van NASA
 Pacifistisch Socialistische Partij, een voormalige politieke partij in Nederland (1957-1991)
 Progressieve Socialistische Partij, een Libanese politieke partij
 Progressieve supranucleaire parese (ook wel syndroom van Steele-Richardson-Olszewski)
 PlayStation Portable, een spelcomputer van Sony
 PaintShop Pro, een computerprogramma voor beeldbewerking
 Python Server Pages, een onderdeel van mod_python, een Apache-module
 Payment service provider